Olho por olho (algoritmo)

 What's so Funny about Truth, Justice & the American Way?, uma história do Superman traduzida no Brasil como "Olho por Olho?"
 Olho por Olho (telenovela), produção da Rede Manchete (1988)

Ver também 
 Lei de talião
 Olho no Olho, telenovela da Rede Globo (1993)

Desambiguação